Берёзовка — река в России, протекает в Белохолуницком районе Кировской области. Устье реки находится в 24 км по левому берегу реки Тамышевка. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки находится в лесах в 20 км к юго-востоку от города Белая Холуница. Течёт на восток, всё течение проходит по ненаселённому лесному массиву.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100032096
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103209
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Белохолуницкого района
Бассейн Белой Холуницы